Кневи́цы — посёлок в Демянском районе Новгородской области России. Административный центр Кневицкого сельского поселения.

История 
Первое упоминание датируется 1425 годом. В 1908 в селе (в то время) Кневицы был 261 житель. В 1922 в окрестностях произошел большой лесной пожар, сгорел деревообрабатывающий завод.

Население

Транспорт 
В посёлке Кневицы есть железнодорожная станция Октябрьской железной дороги на линии Бологое-Московское — Валдай — Старая Русса — Дно-1.

Имеется лесовозная узкоколейная железная дорога, первая линия которой была построена в 1951 году. По состоянию на 2016 год её постепенно разбирали.

Примечания 

Населённые пункты Демянского района